CTX – Telopeptide Carbossiterminale del collageno tipo I, presente nell'osso. 
CTX – Xantomatosi cerebrotendinea, malattia del metabolismo che si estrinseca con alterazioni di ordine neurologico e dei tendini.
CTX – Clorotossina, peptide secreto dalle ghiandole velenifere di Leiurus quinquestriatus in sperimentazione, su modelli non in vivo (non umani), come farmaco antiblastico.